Immers ist der Familienname folgender Personen:

 Lex Immers (* 1986), niederländischer Fußballspieler
 Matthew Immers (* 2000), niederländischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler